Misia bezeichnet:

Misia (Sängerin), eine japanische R&B-Sängerin
Mísia, eine portugiesische Fado-Interpretin
Misia Sert (1872–1950), russischstämmige Muse, Freundin und Förderin zahlreicher namhafter Künstler in Paris

Siehe auch:
 Missia